Amerikai Egyesült Államok
Ozan, település Arkansas államban, Hempstead megyében
 Franciaország
Ozan, település Ain megyében
 Törökország
Ozan, település Adıyaman tartományban